Osoby o tym nazwisku:
 Danuta Karsten – polska artystka 
 Frank M. Karsten – amerykański polityk
 Kaciaryna Karsten – białoruska wioślarka, olimpijka
 Petter Adolf Karsten – fiński mykolog